Blamey ist der Familienname folgender Personen:

 Roger Blamey (1935–2014), britischer Mediziner
 Thomas Blamey (1884–1951), australischer Offizier und Feldmarschall